Тральщик — військове судно для виловлювання та знищення підводних мін тралами.
 Тральщик — риболовецьке судно, оснащене тралами.